U sezoni 1985./86. rukometni prvak Jugoslavije je bila momčad Metaloplastike iz Šapca.

1. savezna liga 

 Izvori: 
 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004. 
 Prvenstvo Jugoslavije za rukometase 1986. godine

2. savezna liga

Sjever 

 Izvori: 
  50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004.

3. rang prvenstva

Hrvatska liga 

 Izvori: 
 40 godina rukometa u Metkoviću : 1963. – 2003. 
  50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004.

Četvrti i niži rangovi

Hrvatska

Dalmatinska liga 
Četvrti rang natjecanja

 Izvori: 
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat 
 RK Hrvatski Dragovoljac - 50 godina rukometa u Dugom Ratu 
  RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 
 50 godina rukometa u Vodicama i 45 godina rukometnog kluba

Primorsko-istarska regionalna liga 
Četvrti rang natjecanja

 Izvori:  
 50 godina rukometa na Labinštini 
  50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004.

Međuopćinska liga Dalmacije - Sjever 
Peti rang natjecanja

 Izvori:  
  RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu

Izvori 
 Ivan Jurić: 40 godina rukometa u Metkoviću : 1963. – 2003. , Metković, 2003.
 Petar Ogurlić: 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004., Rijeka, 2005.
 Prvenstvo Jugoslavije za rukometase 1986.godine, pristupljeno 31. siječnja 2015.
 derventskim-korzom.blogspot.com, Derventski rukomet osamdesetih godina (sa tablicama i novinskim isječcima), pristupljeno 10. veljače 2014.
  

1985-86